El término maga o magaz, con tilde o sin ella, puede hacer referencia a:

 El femenino de mago; es decir, una mujer que hace magia.
 Maga, un sinónimo del género botánico Thespesia.
 La salsa maga, nombre popular dado a todas las salsas picantes en la zona del Bajío y los Altos de Jalisco (México).

Programas Educativos
 El krav magá, sistema oficial de lucha y defensa personal usado por las fuerzas de defensa y seguridad israelíes.
  MAGA, Programa MAGA de Movilidad Académica de Grado en Artes, Argentina.

Empresas
 Maga, una editorial española, ya desaparecida. 
 Maga, un grupo de música indie pop de España.

Organizaciones
 Make America Great Again, eslogan de campaña estadounidense.

Personalidades
 Hubert Maga (1916-2000), presidente de Benín.